Schaposchnikow () ist der Familienname von:

 Adrian Grigorjewitsch Schaposchnikow (1887–1967), russischer Komponist
 Boris Michailowitsch Schaposchnikow (1882–1945), Marschall der Sowjetunion
 Jewgeni Iwanowitsch Schaposchnikow (1942–2020), sowjetischer Verteidigungsminister (1991), Luftwaffen-Marschall
 Jewgeni Nikolajewitsch Schaposchnikow (* 1981), russischer Schachspieler
 Leonid Schaposchnikow (* 1950), sowjetischer Boxer
 Matwei Kusmitsch Schaposchnikow (1906–1994), sowjetischer Offizier
 Michail Jewgenjewitsch Schaposchnikow (* 1956), russischer Physiker
 Wladimir Nikolajewitsch Schaposchnikow (1884–1968), sowjetischer Mikrobiologe

Shaposhnikov ist die englische Transkription des Namens. Siehe auch:
 Der Asteroid (1902) Shaposhnikov